Schmelzer este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Marcel Schmelzer (n. 1988), fotbalist german 
 Meike Schmelzer (n. 1993), handbalistă germană